Luque pode remeter aos seguintes artigos na Wikipédia:

Localidades
 Luque (Espanha), cidade
 Luque (Paraguai), cidade

Personalidades
 Marco Luque, humorista brasileiro
 Leopoldo Luque, ex-futebolista argentino, campeão do mundo em 1978
 Carlos Martín Luque, futebolista argentino

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos